Le château d'Obama peut désigner :
 le château d'Obama, un château japonais de la préfecture de Fukui ;
 le château d'Obama, un château japonais de la préfecture de Fukushima ;